kurek
 kurek (zawór)
 kurek dyngusowy
 Kurek Mazurski

Gatunki ryb
 kurek czerwony (Chelidonichthys lucernus)
 kurek jeżyk (Trigla lyra)
 kurek kapski (Chelidonichthys capensis)
 kurek karoliński (Prionotus carolinus)
 kurek napłon (Chelidonichthys cuculus)
 kurek pręgopłetwy (Chelidonichthys lastoviza)
 kurek sinopłetwy (Chelidonichthys obscurus)
 kurek smużkowy (Prionotus evolans)
 kurek szary (Eutrigla gurnardus)
 kurek wielkopłetwy (Prionotus ophryas)

Osoby
 Adam Kurek
 Andrzej Kurek
 Bartosz Kurek
 Ewa Kurek (historyk)
 Ewa Kurek (biolog)
 Jalu Kurek
 Józef Kurek
 Józef Grzegorz Kurek
 Karol Kurek
 Krzysztof Kurek
 Krzysztof Kurek (fizyk)
 Michał Kurek
 Piotr Kurek
 Robert Kurek
 Tadeusz Kurek
 Zofia Kurek

Miejscowości

 Kurek – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Kurek – osada w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Kłonowiec-Kurek

Góry
 Kurek - szczyt w Górach Kruczych Sudetów Środkowych

Zobacz też
 Kur